Abbeville eller Abbéville kan syfta på:

Frankrike
 Abbeville – en stad och kommun i regionen Hauts-de-France
 Abbeville-Saint-Lucien – en kommun i departementet Oise i regionen Hauts-de-France
 Abbéville-lès-Conflans – en kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Abbéville-la-Rivière – en kommun i departementet Essonne

USA 
 Abbeville, Alabama – en ort
 Abbeville, Georgia – en ort
 Abbeville, Louisiana – en ort
 Abbeville, Mississippi – en ort
 Abbeville, South Carolina – en ort

Se även
 Abbeville County – ett administrativt område i delstaten South Carolina
 Abbyville – en ort i Reno County i Kansas
 Abbeyville – flera